Division I i bandy 1946 var Sveriges högsta division i bandy säsongen 1946. Norrgruppsvinnarna Sandvikens AIK lyckades vinna svenska mästerskapet efter seger med 5-3 mot södergruppsvinnarna Västerås SK i omspelsfinalen på Stockholms stadion den 3 mars 1946 efter 0-0 i den första finalmatchen på samma anläggning 7 dagar tidigare.

Upplägg
Gruppvinnarna i de två geografiskt indelade åttalagsgrupperna möttes i final, och lag 7-8 i respektive grupp flyttades ned till Division II.

Förlopp
Skytteligan vanns av Stig Johansson, Sandvikens AIK med 14 fullträffar..

Seriespelet

Division I norra

Division I södra

Svensk mästerskapsfinal
24 februari 1946: Sandvikens AIK-Västerås SK 0-0 (Stockholms stadion)

Omspel av svensk mästerskapsfinal
3 mars 1946: Sandvikens AIK-Västerås SK 5-3 (Stockholms stadion)

Svenska mästarna

Källor

Externa länkar

 Bandytipset kalenderbiteri
 Jimmys bandysida

Sport i Sverige 1946
Bandysäsongen 1945/1946
1946